Фаломбе — топоним.

 Фаломбе (город) — город в Малави.
 Фаломбе (округ) — округ в Малави.